Niemcy:
 Bad Honnef – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg

Osoby:
 Hermann Honnef – niemiecki wynalazca